Värnasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Värnasjön, Västergötland, sjö i Borås kommun, 
Värnasjön, Östergötland, sjö i Åtvidabergs kommun,  (46,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn